Nodulus steht für:

 Lymphknoten
 eine Umschreibung für Knötchen; kleine (0,5 – 1,0 cm), gut abgrenzbare, tastbare Erhabenheit, die über das Hautniveau reicht – siehe  Primäreffloreszenz
 einen Teil des Kleinhirnwurmes